Bali Mumba (né en 2001), footballeur anglais
Besa Mumba (née en 1996), pilote de l'air zambienne
Levi Zililo Mumba (mort en 1945), homme politique malawite
Robert Mambo Mumba (né en 1978), footballeur kényan
Samantha Mumba (née en 1983),  chanteuse, actrice et mannequin irlandaise